Законодавча Рада — законодавчий орган низки країн та державних утворень.
 Кубанська Законодавча Рада — представницький законодавчий орган Кубанської Народної Республіки, що існував у 1917—1919 роках.
 Законодавча Рада Брунею — представницький законодавчий орган Брунею.
 Законодавча рада — консультативний квазі-судовий орган у Швеції.